Тимур Базинский (наст. имя Тимур Ильхамович Бадалбейли; род. 5 июля 1973, Москва) — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации (2005), Заслуженный артист Азербайджана (2011).

Биография 
Тимур Бадалбейли родился 5 июля 1973 года в Москве. По национальности азербайджанец. Отец Тимура, азербайджанский поэт и переводчик Ильхам Бадалбейли, родом из города Сальян в Азербайджане. Тимур окончил французскую спецшколу. В 1990—1994 годах учился в Московском Высшем театральном училище им. Щукина (курс Ю. П. Любимова). После окончания училища вошёл в труппу Театра на Таганке, где стал ведущим актёром театра.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (7 апреля 2005 года) — за заслуги в области искусства.
 Заслуженный артист Азербайджана (28 декабря 2011 года) — за заслуги в организационном становлении азербайджанской диаспоры в Российской Федерации и укреплении азербайджано-российских научных, культурных связей.
 Национальная азербайджанская кинопремия «Золотой светильник» (2006), за лучшую мужскую роль в фильме «Прощай, южный город».
 Приз за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля «Восток-Запад» (2006), фильм «Прощай, южный город».
 Международный кинофестиваль артхаусных фильмов в Батуми, 2007 год. Приз за лучшую мужскую роль — «Прощай, южный город».

Работы в театре 
 «Антигона» — Креонт
 «До и после» — Арлекин
 «Добрый человек из Сезуана» — Фу-Шу
 «Евгений Онегин»
 «Живаго (доктор)»
 «Идите и остановите прогресс (обэриуты)» — Г-н Ха
 «Марат и маркиз Де Сад» — Жан-Поль Марат
 «Мастер и Маргарита» — Коровьев
 «Сократ / Оракул» — Аристофан, Милет
 «Тартюф» — Оргон, Лояль
 «Театральный роман» — Сталин
 «Фауст» — Мефистофель
 «Хроники» — Принц Гарри, 3-й убийца
 «Шарашка» — Поскрёбышев, надзиратель, Рубин
 «Горе от ума» — Чацкий
 «Подросток» — Стебельков
 «Преступление и наказание» — Заметов
 «Живой» — Тимошкин
 «Арабески» — Гоголь

Фильмография 
  — Граница. Таёжный роман (1-я серия «Предчувствие», 3-я серия «Погоны») — Казарян, сержант
  — Мамука — эпизод
  — Похитители книг — продавец книг
  — Золотой телёнок (7-я серия) — Хирам Бурман
  — Криминальные игры — следователь Ерохин
  — Лебединый рай — бандит
  — Прощай, южный город (Əlvida, Cənub Şəhəri; Азербайджан, Россия)
  — Террор в стиле ретро — Камо
  — Женщина желает знать… — Антонио
  — Проклятый рай 2 — хозяин
  — Белый песок — Перес
  — Ползёт змея (Украина) — Змей
  — И не было лучше брата — эпизод
  — Метла и флейта — Хари
  — Глазами призрака (Kabusun gözləri ilə; Азербайджан, Франция)
  — Брак по завещанию-3. Танцы на углях — Ясин
  — Интимные места — Борис, психотерапевт
  — Московские сумерки — Виталий
  — Не бойся, я с тобой! 1919 — Чони
  — Прощай, любимая! — Полунин, оперативник
  — Небесный суд. Продолжение — Убальдо Джанкарло Аморе
 2014 — Улыбка пересмешника — Кулаев, Азамат Закирович
  — Шелест — Рауф Оруджев
  — Территория — Аббасов, бизнесмен
  — Гурзуф — боцман
  — Закрытый сезон — Алик
  — Под защитой (Между чёрным и белым серый) — Грачёв
  — Приказа умирать не было — Лачин

Примечания

Ссылки 
 Тимур Бадалбейли на сайте театра на Таганке
 КиноПоиск: Тимур Бадалбейли
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке